

Patronyme 

 Deven Verma, parfois écrit Deven Varma (1937-2014), acteur indien.
 Nirmal Verma (1929-2005), écrivain indien.
 Ramkumar Verma (1905-1990), poète indien.
 Sandip Verma, baronne Verma (1959-), femme politique indo-britannique du Royaume-Uni.
 Seema Verma (1970-), conseillère politique américaine.

Astronomie 
 (31437) Verma, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.